Palazzo Manzoni ist der Name dreier Paläste in Italien:

 Palazzo Manzoni – in Barzio
 Palazzo Manzoni – in Forlì
 Palazzo Manzoni – in Perugia